Борис Бекер и Патрик Кинен су бранили титулу, али нису учествовали те године.

Оливије Делетр и Стефан Симијан су победили у финалу Шелбија Канона и Бајрона Талбота са 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Јако Елтинг /  Паул Хархојс (прво коло)
  Лук Џенсен /  Марфи Џенсен (прво коло)

<li>  Скот Мелвил /  Гари Мулер (прво коло)
<li>  Хенрик Холм /  Андерс Јерид (четвртфинале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 1994."

Отворено првенство Катара у тенису 1994.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови